Christoph Schubert kan syfta på bland andra:

* Christoph Schubert (född 1970), tysk klassisk filolog
 Christoph Schubert (född 1982), tysk ishockeyspelare